В одиночному розряді тенісного турніру Nichirei International Open 1994, який проходив в рамках Туру WTA 1994, Аранча Санчес Вікаріо здобула титул, у фіналі перемігши Емі Фрейзер 6–1, 6–2.

Сіяні гравчині 

  Аранча Санчес Вікаріо (переможниця)
  Кіміко Дате (2-ге коло)
  Ліндсі Девенпорт (2-ге коло)
  Габріела Сабатіні (півфінал)

 Відсутня
 Забіне Гак (чвертьфінал)
 Емі Фрейзер (фінал)
 Жулі Алар (2-ге коло)
 Наоко Савамацу (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Nichirei International Championships